Каменьск () — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Радомщанский повят, Лодзинское воеводство. Население — 6089 человек (на 2008 год).

Сельские округа 
 Барчковице
 Влодзимеж
 Гожендув
 Данелюв
 Домброва
 Козневице
 Охоцице
 Подьезоро
 Пытовице
 Старе-Галковице
 Хута-Порайска
 Шпиналюв

Прочие поселения 
 Александрув
 Хубы-Рущыньске
 Колёня-Ольшовец
 Михалув
 Наполеонув
 Норбертув
 Нове-Галковице
 Озга
 Рущын
 Сюдемка

Соседние гмины 
 Гмина Белхатув
 Гмина Воля-Кшиштопорска
 Гмина Добрышице
 Гмина Гожковице
 Гмина Гомунице
 Гмина Клещув
 Гмина Розпша

Примечания

Ссылки 
 

Гмины Лодзинского воеводства